Leone steht für:

 männliche italienische oder weibliche englische Variante von Leon (Vorname)
 Monte Leone, Berg auf der schweizerisch-italienischen Grenze
 Leone-Gruppe, Gebirgsgruppe in den Alpen
 Sierra-leonischer Leone, Währung von Sierra Leone
 Subaru Leone, Pkw-Modell von Subaru
 Officine Electromeccaniche Vincenzo Leone, italienischer Automobilhersteller
 Leone (Schiff, 1923), Zerstörer der Regia Marina
 Leone-Klasse,  Zerstörer-Klasse der italienischen Marine
 Leone (Samoa), Ort auf Tutuila

Leone ist der Familienname folgender Personen:
 Alvaro Pascual-Leone (* 1961), spanischer Neurologe und Hochschullehrer
 Antônio Leone (1931–2011), brasilianischer Fußballspieler
 Cinzia Leone (* 1954), italienische Schauspielerin
 Giacomo Leone (* 1971), italienischer Marathonläufer
 Giovanni Leone (1908–2001), italienischer Politiker

 Giuseppina Leone (* 1934), italienische Leichtathletin
 Ignazio Leone (1923–1976), italienischer Schauspieler
 John Leone (1928–2008), US-amerikanischer Musiker
 Miriam Leone (* 1985), italienische Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Model
 Patrizia Leone (* 1996), Schweizer Unihockeyspielerin
 Pietro Leone (1888–1958), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Pietro Luigi M. Leone (* 1937), italienischer Byzantinist
 Richard Leone (1940–2015), US-amerikanischer Politiker und Politikberater
 Sergio Leone (1929–1989), italienischer Filmregisseur
 Stephen R. Leone (* 1948), US-amerikanischer Physiker
 Sunny Leone (* 1981), indisch-kanadisches Model und Pornodarstellerin
 Valentina Leone (* 2005), deutsche Schauspielerin